«Волеренга» () — норвежский футбольный клуб из города Осло, выступающий в высшем дивизионе чемпионата Норвегии. Основан 29 июля 1913 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Интилити Арена», вмещающем 25 572 зрителя.

История 
Норвежский футбольный клуб «Волеренга» базируется в городе Осло и является частью мультиспортивной организации. Цвета клуба — сине-бело-красные.

История «Волеренги» берёт своё начало в 1913 году, когда была создана команда «Идреттслагет Спринг», переименованная чуть позже в «Волеренгенс Идреттсфоренинг». До момента создания национальной футбольной лиги в 1937 году команда выиграла 4 чемпионата Осло. В сезоне-1948/49 «Волеренга» заняла второе место.

В 1965 году клуб впервые выиграл высший дивизион, а в 1980-х он завоевал 3 чемпионских титула и стал обладателем кубка страны. В течение этого десятилетия команда также дважды занимала второе место и один раз — третье. Однако в 1970 году она опустилась до 3-го дивизиона и отсутствовала в высшей лиге до 1974 года.

До начала 2000-х «Волеренга» выступала с переменным успехом в первом и втором дивизионах страны. В 2004 году команде совсем немного не хватило до победы в чемпионате, а в 2005 году «Волеренга» прервала 13-летний период доминирования «Русенборга» и завоевала титул лучшей команды Норвегии. Последующие сезоны были для клуба из Осло не столь удачными, за исключением 2010 года, когда он стал вторым, а также 2008 года, когда клуб выиграл Кубок Норвегии.

Достижения

Внутренние 
 Премьер-лига Норвегии:
 Чемпион Норвегии (5): 1965, 1981, 1983, 1984, 2005
 Серебряный призёр (3): 1948/49, 2004, 2010

 Кубок Норвегии:
 Обладатель (4): 1980, 1997, 2002, 2008

Международные 
 Кубок Ла Манга
 Обладатель:''' 2007

Еврокубки

Текущий состав

Статистика выступлений

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Норвегии
Футбольные клубы, основанные в 1913 году
ФК «Волеренга»